уезд расположен в префектуре Фукусима, Япония.

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 17,890 человек, площадь 256.82 км², плотность 69.7 человек / км².

Посёлки и сёла 
 Кагамииси
 Тэнъэй

Слияния 
 1 апреля 2005 года посёлок Наганумо и село и Ивасе, слились в город Нихоммацу.

Уезды префектуры Фукусима